Овај чланак садржи списак иностраних музичких извођача који су током 2020. године наступали у Београду.

Списак одржаних наступа

Списак одложених или отказаних наступа

Референце 

Музичке манифестације у Београду
Музика у 2020.
Спискови везани за музику
Спискови везани за Београд